— японський топонім та прізвище, дев'яте за поширеністю в Японії. Іноді неправильно транскрибується українською як «Кобаяші» (через англійське написання — Kobayashi)

Топоніми 
 Кобаясі (місто) — японське місто в префектурі Міядзакі.

Персоналії 
  — мангака.
  — поет.
  — джазова саксофонистка.
  — автогонщик.
  — вбивця.
  — гравець в го.
  — фізик.
  — співачка.
  — кінорежисер.
  — лижник.
  — бобслеїст.
  — сейю.
  — гравець в го.
  — письменник, автор книги «Краболов».

Примітки

Див. також 
 Кобаясі Мару — вигаданий тест у всесвіті «Зоряного шляху», що моделює свідомо програшну ситуацію.